Анто́н Вячесла́вович Лапе́нко (, Москва) — российский актёр театра и кино, видеоблогер. Получил популярность в 2019 году благодаря серии роликов в Instagram и на YouTube, снятых в стилистике VHS 1980—1990-х годов, где он предстаёт в разных образах.

Биография 
Антон Лапенко родился 1 сентября 1986 года в Зеленограде (Москва). Вырос в семье, в которой подрастало и воспитывалось 16 детей. Антон по счёту девятый ребёнок в семье.

В 2011 году окончил актёрский факультет ВГИКа, через несколько лет поступил в труппу Московского драматического театра имени К. С. Станиславского (ныне — «Электротеатр Станиславский»).

В телесериалах и кино снимается с 2010 года.

Обретение известности 
В 2019 году Лапенко стал известен как автор юмористических скетчей в Instagram, стилизованных под ретро-видео в формате VHS, после того, как 7 марта актриса Ирина Горбачёва сделала репост одного скетча Лапенко к себе в аккаунт в Instagram с аудиторией около 1,5 млн подписчиков.  

Среди героев, которых играет Лапенко, — неуверенный в себе и порой инфантильный инженер НИИ; журналист, ведущий сенсационной телепрограммы-расследования «Загадка дыры»; «официозный» певец Всеволод Старозубов; «чванливый» глава ОПГ «Железные рукава»; порой хитроватый художник-эзотерик «народник» Гвидон Вишневский; эксцентричный нетрезвеющий водитель катка Игорь Катамаранов; и специфичный ведущий телепередачи об экстремальном туризме «Сдохни или умри» — один из первых персонажей Лапенко, который появился ещё в 2017 году. В остальных ролях и дублёры — братья Лапенко.  

К октябрю 2019 года у аккаунта Лапенко было 579 000 подписчиков.  

В марте 2020 года популярность актёра распространилась за пределы социальных сетей после полуторачасового интервью каналу «ВДудь» Юрия Дудя. За неделю его посмотрели более 12 миллионов раз. Также в апреле 2020 года Антон Лапенко стал гостем телепередачи «Вечерний Ургант», фрагмент с его участием набрал более 9 миллионов просмотров на YouTube и более 3 миллионов просмотров набрал пролог к выпуску, где Лапенко сыграл разных персонажей из сериала «Внутри Лапенко». К марту 2021 года аккаунт Лапенко насчитывал уже более 4,5 млн подписчиков. 

Благодаря росту популярности из скромного артиста, зарплаты которому едва хватало на бензин, Лапенко превратился в одного из преуспевающих артистов с гонораром 200—250 тысяч рублей за смену.

«Внутри Лапенко» 

В декабре 2019 года на YouTube был опубликован сериал «Внутри Лапенко» с уже знакомыми аудитории и новыми персонажами. Сериал был создан Антоном Лапенко (который сыграл всех главных героев) и комиком Алексеем Смирновым (сценарист и режиссёр). Спонсировал данный проект Вячеслав Дусмухаметов, который предоставил 3,5 млн рублей. Сюжет основан на жизни и приключениях персонажей видео Лапенко в Instagram. Согласно презентации авторов серии, она оформлена в стиле советского кино и не привязана к определённому времени, а скорее представляет собой вселенную, объединяющую 1980-е и 1990-е годы.

Егор Максимов из Maxim Online назвал сериал пародией на все жанры советского телевидения.

Как отмечает журнал «Кинотексты»: «Некоторые поклонники уже называют Лапенко новым Гайдаем, хотя гораздо больше общего у него с легендарной комик-группой „Монти Пайтон“, хотя бы в области абсурдистского юмора. В этом отношении нельзя не вспомнить «Городок» из девяностых или даже «Осторожно, Модерн!» из нулевых».

6 июля 2020 года стал выходить 2-й сезон, а 7 декабря 2020 года — 3-й.

Летом 2022 года вышла настольная игра по мотивам проекта «Внутри Лапенко».

Театральные работы 
«Электротеатр Станиславский»

 2015 — «Моё поколение», реж. Роман Дробот
 2015 — Работники фабрики, «Анна в тропиках», реж. Александр Огарёв
 2015 — Киро, «Полковник-птица», реж. Роман Дробот
 2016 — «Золотой осёл. Разомкнутое пространство работы», реж. Борис Юхананов
 2016 — Коля, Парень из г. Рудня «Love machines», реж. Мария Чиркова
 2017 — Орест, «Андромаха», реж. Лейсан Файзуллина
 2017 — Второй житель, «Визит дамы», реж. Олег Добровольский
 2017 — Мёртвое тело, Роббер, Шампанское, Пиво, «Зойкина квартира», реж. Ольга Лукичёва

Фильмография 
 2010 — Закон и порядок. Отдел оперативных расследований 4 (19-я серия «Истина превыше всего») — эпизод
 2010 — Погоня за тенью (19-я серия «Пожарный») — разносчик пиццы
 2011 — Возвращение домой — эпизод
 2012 — Средство от смерти — эпизод
 2012 — Топтуны (8-я серия «Вербовщик») — курьер
 2013 — Запах вереска — Кондратьев
 2014 — Мент в законе-9 (19-я серия «Наследники по кривой») — таксист
 2015 — Угонщик (короткометражный) — заражённый
 2016 — Напарницы — Евгений Белов, сын Струмилина
 2017 — Кухня. Последняя битва — диктор
 2019—2021 — Внутри Лапенко — все главные роли и ряд второстепенных
 2019—2021 — ИП Пирогова — Игнат
 2019 — Жара — блогер Саша
 2020 — Корни — Аркадий
 2020 — Чики — полицейский Юра
 2020 — Глубже! — Хачатрян
 2021 — Отпуск — казак
 2021 — БУМЕРанг — репортёр
 2022 — По-мужски — Глеб
 2022 — Семья

Личная жизнь 
В 2021 году стало известно о романе Антона Лапенко и певицы Муси Тотибадзе.

Награды 
 Приз за лучшую мужскую роль на международном фестивале ВГИК (2011).
 Премия «Золотой лист» (2011).
 Номинация на Профессиональный приз Ассоциации продюсеров кино и телевидения в области телевизионного кино (2021) лучшему актёру второго плана в сериале («Чики»)

Примечания

Ссылки 
 
 Дарья Михайлова. Новая звезда Instagram. Ты залипнешь на его видео! // People Talk, 16.10.2019
 Эля Камалетдинова. 7 интересных фактов об Антоне Лапенко, который снимает забавные скетчи // sntch.com, 14.12.2019
 СССР жив: «Внутри Лапенко» — комедийное YouTube-шоу в псевдосоветском стиле // MAXIM, 16.12.2019
 Назад в СССР: актёр-блогер покорил Интернет ностальгическими видео  // SM News, 23.12.2019
 Дарья Лейзаренко. Абсурд, ностальгия по 90-м и знакомые образы: почему YouTube-сериал «Внутри Лапенко» стал открытием рунета // TJ, 21.01.2020

Ютуберы по алфавиту
Ютуберы России
Персоналии:Театр им. Станиславского
Выпускники ВГИКа